Первый дивизион Мальты 1959/1960 () — 45-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1959/1960
Мальта
Мальта
1959 год на Мальте
1960 год на Мальте